O Wydad de Fez é um clube de futebol marroquino. O clube foi fundado em 1948 e está localizado na cidade de Fez .

Ligações externas

 
Clubes de futebol fundados em 1948
Clubes de futebol do Marrocos